

Patronyme 
 Eleanor Maccoby (1917-2018), psychologue et professeure d'université américaine
 Hyam Maccoby (1924-2004), théologien britannique
 Michael Maccoby (1933-2022), anthropologue et psychanalyste américain

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais